Списак филмова добитника Сатурнове награде у категорији Најбољи научнофантастични филм.

Види још 
 Научнофантастични филм

Награде Сатурн